Titusville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Titusville Historic District (Titusville, New Jersey), NRHP-ID 83001604
 Titusville Historic District (Titusville, Pennsylvania), NRHP-ID 85000178